Travis Andrew Knight (n. 1973), animatore, produttore cinematografico e regista statunitense
Travis James Knight (n. 1974), cestista statunitense
Travis Knight, attore e regista pornografico statunitense